Lista ponumerowanych planetoid – lista planetoid odkrytych i skatalogowanych przez Minor Planet Center, którym nadano kolejne numery katalogowe. Baza danych małych ciał Układu Słonecznego prowadzona jest przez Jet Propulsion Laboratory. Lista obejmuje planetoidy pasa głównego oraz obiekty transneptunowe w tym również wszystkie planety karłowate.

Do 5 maja 2021 odkryto i skatalogowano 1 079 877 planetoid. Spośród nich 552 450 obiektom nadano kolejne numery, a 22 183 otrzymało również swoje nazwy (pierwsza nienazwana planetoida nosi numer 3708). 527 427 odkryte i skatalogowane planetoidy nie otrzymały jeszcze swoich oznaczeń numerycznych. Lista jest zwykle aktualizowana przez Minor Planet Center w dniach kolejnych pełni Księżyca.

Poniższe zestawienie obejmuje ponumerowane planetoidy – 306 374 obiekty według stanu na 10 listopada 2011. Cała lista, ze względu na swą długość, została podzielona na części po 1000 obiektów.

Zobacz też 
 lista obiektów transneptunowych
 lista planetoid z księżycami
 pas planetoid
 Centaury
 pas Kuipera
 dysk rozproszony
 obiekt odłączony
 Układ Słoneczny

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Listy i wykresy Minor Planet Center 
 Lista ponumerowanych planetoid MPC 
  NASA Near Earth Object Program oraz Solar System Dynamics